Le rapport des sexes peut désigner :
 en démographie, le rapport entre nombre d'hommes et de femmes, à une période donnée, aussi désigné par le terme taux de masculinité. La terminologie officielle rapport de masculinité  est quelquefois utilisée sous sa traduction anglaise Sex-ratio ;
 en anthropologie et sociologie, le type de rapports sociaux développés au sein d'une culture entre les deux genres, féminin et masculin, et faisant l'objet d'études dans le cadre des études de genre